QP peut faire référence à :
 Quoted-Printable, un format d'encodage de données codées sur 8 bits ;
 Qatar Petroleum, compagnie nationale pétrolière du Qatar ;
 QP, pour Quiz party, un jeu vidéo Neo-Geo MVS prototype prévu par N.C.I et qui sortirai donc plusieurs années après son développement ;
 Q.P. dans un devis fait référence à quantité présumée ;
 QP, un seinen manga écrit et dessiné par Hiroshi Takahashi.